William Bell peut désigner :
 William Nathaniel Bell (1817-1887), pionnier de Seattle ;
 William H.D. Bell (1884-1917), homme politique néo-zélandais ;
 William Bell (1897-1969), joueur des ligues noires du baseball ;
 William Bell (poète) (1924-1948), poète et soldat de l'armée de l'air britannique ;
 William Bell (1939-), auteur et interprète de soul ;
 William Bell, homme politique texan ;
 William Bell (1945-2016), écrivain canadien ;
 William E. Bell, théologien et éducateur ;
 William J. Bell (1927-2005), producteur de télévision ;
 William Bell, secrétaire particulier de William H. Seward et témoin de la tentative d'assassinat de Seward ;
 William Brent Bell (1970-), scénariste et réalisateur américain ;
 William Dwane Bell, emprisonné sans libération conditionnelle avant 30 ans, la plus longue peine en Nouvelle-Zélande ;
 Willie Bell, footballeur écossais ;
 William Bell (1901-1999), joueur de rugby à XV irlandais ;
 William Bell (1927-2016), basketteur canadien ;
 William Bell, personnage de fiction de la série télévisée Fringe, fondateur de la société Massive Dynamics.